Tielen (België), een plaats in België
Tielen (Duitsland), een plaats in Duitsland
VC Tielen, een Belgische voetbalclub